Бору-Сала () — топоним в России якутского происхождения.

 Бору-Сала — река, левый приток р. Делинде, координаты 62°48'	110°25’.
 Бору-Сала — река, правый приток р. Арбангда-Сиене, координаты 62°12'	112°17’.
 Бору-Сала — урочище, в правобережье р. Улэгир, координаты 61°55'	112°46’.

Примечания